Concordia-universiteit (Ann Arbor), een lutheraanse universiteit in Ann Arbor (Michigan, VS)
 Concordia-universiteit (Austin), een lutheraanse universiteit in Austin (Texas, VS)
 Concordia-universiteit (Chicago), een lutheraanse universiteit in Chicago (Illinois, VS)
 Concordia-universiteit (Irvine), een lutheraanse universiteit in Irvine (Californië, VS)
 Concordia-universiteit (Montreal), een openbare universiteit in Montreal (Quebec, Canada)
 Concordia-universiteit (Portland), een lutheraanse universiteit in Portland (Oregon, VS)
 Concordia-universiteit (Saint Paul), een lutheraanse universiteit in Saint Paul (Minnesota, VS)
 Concordia-universiteit (Seward), een lutheraanse universiteit in Seward (Nebraska, VS)
 Concordia-universiteit (Mequon), een lutheraanse universiteit in Mequon (Wisconsin, VS)